Abony, Pest megyei település 
 Abony és Felsőabony, elpusztult települések a mai Kesznyéten közelében, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Füzesabony, Heves megyei település
 Nagyabony, szlovákiai település
 Sikabony, szlovákiai település, Dunaszerdahely része
 Abony, keresztnév